

Валіхановський сільський округ — сільський округ, район Біржан-сала, Акмолинська область
 Валіхановський сільський округ — сільський округ, Жаркаїнський район, Акмолинська область